Motocyklowe Grand Prix Katalonii 1999 - szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 18 - 19 czerwca 1999 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

500 cm³ wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1999
1999 w Hiszpanii